Літня Універсіада 1999 стала XX-ю літньої універсіадою. Проходила в Пальмі (Іспанія) з 3 липня по 13 липня 1999 року.

Види спорту 
В ході Універсіади проводилися змагання з 17 видів спорту:

  Легка атлетика (45)
  Баскетбол
  Стрибки в воду
  Дзюдо (18)
  Фехтування
  Футбол

 Гімнастика
  Вітрильний спорт
  Плавання
  Теніс
  Волейбол
  Водне поло

Медальний залік

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади

Спортивні події 1999
Балеарські острови
Літні універсіади
Липень 1999
Пальма